Amerikai Egyesült Államok
 Plevna, település Alabama államban
 Plevna, település Indiana államban
 Plevna, település Kansas államban
 Plevna, település Montana államban

 Bulgária
 Plevna, Pleven bolgár város régi magyar neve